Khanum, Khanoum, ou Khanom - خانم en farsi - est un nom d'origine persane signifiant littéralement dame, madame, ou princesse, équivalent féminin du titre khan. Le nom dans sa forme turco-persane est également transcrit Khanym (ханым) en kazakh, et en bachkir, et hanım en turc.

Asie centrale

Personnes 
 Bibi Khanoum, de son vrai nom Saray Mulk Khanum, princesse mongole, épouse de Tamerlan. 
 Bibi Khanoom Astarabadi (1858 ou 1859–1921), écrivaine et satiriste iranienne.
 Malek-Djahan Khanom, mère du shah Nassereddine Chah.
 Tamara Khanum (1906-1991), danseuse soviétique ouzbèke d’origine arménienne.

Nom de lieu 
 Aï Khanoum, ou Ay Khanum, site archéologique d'une cité antique hellénistique fondée par Alexandre le Grand, situé en actuel Afghanistan.

voir aussi 
khanom est également un nom thai :

 khanom jeen, plat thaïlandais composé de nouilles de riz.
 Nai Khanom Tom (นายขนมต้ม), soldat siamois du XVIIIe siècle, héros des guerres contre les armées birmanes.